Thomas Percy peut se référer à :

 Thomas Percy (v.1332-1369), évêque de Norwich ;
 Thomas Percy (v.1343-1403),  comte de Worcester, important baron anglais ;
 Thomas Percy (1422-1460),  Egremont, important baron anglais ;
 Thomas Percy (1528-1572),  comte de Northumberland, important baron anglais ;
 Thomas Percy (1560-1605), participant à la conspiration des Poudres ;
 Thomas Percy (1729-1811), écrivain anglais et évêque de Dromore.